Matamoros puede referirse a los siguientes topónimos de México:
 Matamoros (oficialmente Heroica Matamoros), ciudad del estado de Tamaulipas.
 Matamoros, municipio del estado de Tamaulipas.
 Izúcar de Matamoros (también conocido como Izúcar o Matamoros), municipio del estado de Puebla.
 El valle de Matamoros (o valle de Izúcar), valle en el estado de Puebla.
 Landa de Matamoros, municipio del estado de Querétaro.
 Matamoros, ciudad del estado de Coahuila.
 Matamoros, municipio del estado de Coahuila.
 Villa Matamoros, ciudad del estado de Chihuahua.
 Matamoros, municipio del estado de Chihuahua.

Además, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Kiko Matamoros (n.1956), exrepresentante de famosos y colaborador de televisión español.
 Mariano Matamoros (1770-1814), prócer de la independencia de México.
 Miguel Matamoros (1894-1971), músico y compositor cubano.
 Santiago Matamoros, tipología iconográfica cristiana.